Valdemaqueda är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Valdemaqueda ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Valdemaqueda är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Valdemaqueda. Runt Valdemaqueda är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Lorenzo de El Escorial,  km nordost om Valdemaqueda. I omgivningarna runt Valdemaqueda 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid